Het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg is een ziekenhuis in de Haagse wijk Leyenburg. Het heeft deze naam na een fusie in 2004, daarvoor heette het Ziekenhuis Leyenburg. Het maakt samen met Rode Kruis Ziekenhuis en Juliana Kinderziekenhuis deel uit van het HagaZiekenhuis. De instelling is gevestigd aan de Leyweg en richt zich voornamelijk op de acute en complexe patiëntenzorg.

Geschiedenis
 1819: De gemeenteraad van Den Haag besluit tot de oprichting van een stadsziekenhuis.
 1823: Het “Burger Gasthuis” wordt geopend in een groot huis aan de Zuidwal. Dit stadsziekenhuis heeft 60 bedden en is verantwoordelijk voor de ziekenhuiszorg van 40.000 inwoners.
 1865: Het ziekenhuis verhuist naar een nieuw pand aan de Zuidwal. In de daar op volgende jaren verwerft Ziekenhuis Zuidwal een goede naam, vooral op het gebied van medische en verpleegkundige opleidingen en de ontwikkeling van medische instrumenten.
 1972: Ziekenhuis Zuidwal verhuist naar een nieuw pand aan de Leyweg. Koningin Juliana opent een gloednieuw ziekenhuisgebouw aan de Leyweg in Den Haag Zuid-West. De naam 'Ziekenhuis Zuidwal' wordt veranderd in 'Ziekenhuis Leyenburg. In het moderne gebouw kan het ziekenhuis zich verder ontwikkelen.
 1996: De instelling wordt geprivatiseerd. Sinds de vestiging in 1823 was het ziekenhuis een gemeentelijke dienst en waren de medewerkers gemeenteambtenaar. Na 1996 werd het ziekenhuis beheerd door een zelfstandige stichting.
 2004: Ziekenhuis Leyenburg vormt met de al eerder gefuseerde Haagse ziekenhuizen Juliana KinderZiekenhuis en Rode Kruis Ziekenhuis een aanbieder van gezondheidszorg voor Den Haag en omstreken. De naam veranderde in HagaZiekenhuis, locatie Leyweg.

Bereikbaarheid
Het in 2008 in gebruik genomen OV-knooppunt Leyenburg biedt goede mogelijkheden het ziekenhuis met het openbaar vervoer te bereiken. Het streekvervoer stopt hier en biedt zo een goede verbinding voor patiënten uit Wateringse Veld, Den Hoorn en het Westland.

Externe link 
 Officiële website

Leyenburg
Bouwwerk in Escamp